Педро Санчез Магаљанес има више значења:

 Педро Санчез Магаљанес (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Педро Санчез Магаљанес (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику